Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cedar () :
 Comté de Cedar, situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Cedar, situé dans l'État du Missouri ;
 Comté de Cedar, situé dans l'État du Nebraska.